Argentina Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 1–7 marca 2021 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 411 940 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Argentynie
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19